Música
 Soldier (álbum), de Iggy Pop
 Soldier (canção de Gavin DeGraw)
 Soldier (canção de Destiny's Child)

Outros usos
 Soldier (filme), com Kurt Russell e Jason Scott Lee
 Soldiers (Metal Slug), personagens da saga